Il singolare del Tokyo Indoor 1991 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Ivan Lendl era il detentore del titolo, ma quest'anno ha perso in semifinale.

Stefan Edberg ha battuto in finale Derrick Rostagno 6–3, 1–6, 6–2.

Teste di serie

  Stefan Edberg (Campione)
  Boris Becker (quarti di finale)
  Ivan Lendl (semifinali)
  Andre Agassi (quarti di finale)
  David Wheaton (quarti di finale)
  Goran Ivanišević (semifinali)
  Derrick Rostagno (finale)
  Michael Chang (quarti di finale)

 Andrej Česnokov (terzo turno)
 Richey Reneberg (terzo turno)
 Todd Woodbridge (secondo turno)
 MaliVai Washington (terzo turno)
 Wally Masur (terzo turno)
 Wayne Ferreira (secondo turno)
 Frédéric Fontang (terzo turno)
 Shūzō Matsuoka (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Tokyo Indoor 1991